Соревнования по бегу на 100 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 27 и 28 августа.

Четыре лучших бегуна сезона не принимали участия в соревнованиях. Майк Роджерс (9,85 с) был дисквалифицирован из-за положительного теста на запрещённый стимулятор, метилгексанеамин, а  (9,80 с) за маскирующий агент фуросемид. Тайсон Гэй (9,79 с) и Асафа Пауэлл (9,78 с) пропустили чемпионат из-за травм. Олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Усэйн Болт был дисквалифицирован в финальном забеге за фальстарт.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало чемпионата мира.

Предварительный раунд 

Четыре забега предварительного раунда прошли утром 27 августа. Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попали в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попал ещё один спортсмен, показавший лучшее время среди всех остальных спортсменов.
Время указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

 Q — квалифицирован по месту в забеге
 q — квалифицирован по времени
 SB — лучший результат в сезоне
 PB — лучший результат в карьере
 NR — национальный рекорд
 WR — мировой рекорд

Четвертьфиналы 
Забеги прошли вечером 27 августа. В полуфинал прошли три лучших спортсмена в каждом забеге (Q) и ещё три бегуна, показавших лучшее время среди остальных спортсменов (q).

Полуфиналы 

В финал прошли два лучших спортсмена в каждом забеге (Q) и ещё два бегуна, показавших лучшее время среди остальных спортсменов (q).

Финал

Примечания

Ссылки 
 Бег на 100 метров на сайте ИААФ

Бег 100 метров (мужчины)
Бег на 100 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике